1999 Голяма награда на Монако е 46-о за Голямата награда на Монако и четвърти кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 16 май 1999 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Монако